Захарий Иванович Выровой (вариант Захар Иванович, агентурные клички: Захар, Орлик, Кобчик, 1879, с. Смела Черкасского уезда Киевской губернии — 2 июля 1926, Москва) — столяр, секретный осведомитель полиции, депутат Государственной думы I созыва от Киевской губернии.

Биография 
Украинец. Из крестьянской семьи села Смела Черкасского уезда Киевской губернии. Православного вероисповедания. Отбыв воинскую повинность, вернулся в Смелу. Стал рабочим, начал работать столяром в каретных мастерских, затем столяром же на Черкасском сахарном заводе.

Образование 
Получил домашнее начальное образование. В 1899 году слушал лекции по политической экономии профессора В. Я. Железнова; много читал, был знаком с произведениями Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Фердинанда Лассаля. По сведениям современных ему биографов «очень начитан».

Политическая деятельность 
В 1899 году был привлечён по политическому делу. По своим взглядам примыкал к партии социал-демократов.

В Государственной Думе 

22 апреля 1906 года избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Киевского губернского избирательного собрания. Во время выборов ему оказал активную поддержку большевик М. С. Урицкий, будущий председатель Петроградской ЧК.

Политическая позиция в апреле 1906 года охарактеризована как «крайний левый». Первой задачей Думы считал отмену смертной казни и полную амнистию, а затем введение 8-часового рабочего дня и решение аграрного вопроса. По одним сведениям Выровой входил в Социал-демократическую фракцию, по другим — в Трудовую группу. Сами трудовики в своем издании «Работы Первой Государственной Думы» политическую позицию Вырового характеризуют как «Т. Г. — С. Д.». Это означает, что он состоял в Трудовой группе, но с образованием в начале июня социал-демократической фракции перешёл в неё. Активный член Украинской громады в Думе.

9 июня 1906 г. подпись Вырового появилась под предложенной социал-демократами резолюцией по поводу ответа министра внутренних дел на депутатские запросы. Седьмой пункт её в частности гласил: «весь состав высшей администрации, при нынешнем и предыдущем кабинетах, подлежит суду по обвинению в ряде тяжких уголовных преступлений против жизни, имущества и чести русских граждан и в укрывательстве таких преступлений».

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал «Выборгское воззвание», но, по-видимому, по основному Выборгскому процессу в 1907 году привлечён не был (см. ниже), так как эмигрировал во Францию по одним сведениям в 1906 году, по другим — не раньше ноября 1907.

Секретный осведомитель полиции 
Время, с которого Выровой начал сотрудничать с полицией, точно не установлено, но, предположения, что он был завербован до выборов в Думу, вероятно, имеют основания.

Осенью 1907 года Захар Выровой, в тот момент один из руководителей Украинского социал-демократического союза (Спилки), обратился к М. С. Урицкому с приглашением на конференцию Спилки руководителей Киевского комитета РСДРП. Из осторожности в разговоре с Выровым Урицкий назвал неточное место и время заседания комитета в Киеве. 29 октября, когда Урицкий появился в Киеве, он был арестован жандармами. Из их вопросов стало ясно, что по упомянутому в разговоре с Выровым неточному адресу была устроена засада, не давшая результатов. Это дало основания Урицкому заподозрить Вырового в предательстве.

Конференция Спилки прошла 30 октября 1907 года без участия членов Киевского комитета РСДРП в пригороде Киева, на станции Ирпень. На самой конференции никто из членов Спилки арестован не был, но после её окончания все участники были задержаны по одному, что привело к фактическому разгрому организации. З. И. Выровой также был арестован и заключён в Лукьяновскую тюрьму, так как, по предположению Урицкого, полиция не могла оставить его на свободе, поскольку это привело бы «рассекречиванию» Вырового как агента.

Основные сведения об осведомительстве Вырового восходят документам и показаниям заведующего Заграничной агентурой Департамента полиции А. А. Красильникова. В 1908 году и до октября 1909-го Выровой действовал под кличкой «Захар», позднее «Орлик» и «Кобчик». Его оклад, как агента, составлял 350, а позднее 400 франков ежемесячно.

В августе 1912 года Выровой работал в фирме Bollancourt, занятой постройкой аэропланов, это принесло ему материал для доноса на некоторых русских авиаторов (эсер Небудек и другие). Ещё в июле 1912 года Выровой, ссылаясь на некоторые личные причины, принял решение ехать в Россию. Причём он планировал получить от эсеров явки и адреса и помощь при переезде через границу. Выехал Выровой из Парижа в Киев только в ноябре с паспортом на имя Михаила Иваненко. В Киеве он должен был уведомить начальника местного охранного отделения письмом по адресу: Рейтерская, 5, П. Ф. Боговскому. Однако донесение Орлика за 1912 год было посвящено «Обществу активной помощи политическим каторжанам», учредителем которого он являлся сам вместе с известным анархистом Карелиным. Из донесения следует, что на собрании общества Выровой выступал противником террористических актов при освобождении арестованных. Дальнейшие сообщения Вырового касались, главным образом, «Братства вольных общинников» и съезда анархистов, который должен был состояться в 1914 году.

В том же 1914 году В. Л. Бурцев получил сведения о провокации среди анархистов. Заподозрен был, однако, не Выровой, а — Николай Музиль (Рогдаев). Это было подстроено самим Выровым, он остроумными тактическими ходами разбивал группу анархистов-коммунистов, начавших подозревать в предательстве друг друга. Члены группы в поисках предателя стали бросать в глаза друг другу обвинения в провокации. По этому поводу Красильников с удовлетворением доносил Департаменту полиции: «Дело Рогдаева привело к тому, что существование соорганизовавшейся парижской федерации анархистов-коммунистов можно считать законченным». Вскоре после «дела Рогдаева» Выровой покинул эту группу анархистов.

Весной 1915 года, получив на дорогу 500 франков, З. И. Выровой выехал в Россию для отбывания воинской повинности. 12 марта 1915 года Красильников в телеграмме характеризовал Вырового, как преданного делу, заслуживающего доверия агента: «Орлик — эсер, состоял в близких отношениях с Карелиным и группами анархического направления, особого положения в группе не занимал. <…> Намерен продолжать сотрудничество, если позволят условия службы и получит на то соответствующие указания». Жене Вырового, оставшейся в Париже, после его отъезда в течение года выплачивалось по 200 франков ежемесячно.

«Последний выборжец» 
167 из 180 человек, подписавших «Выборгское воззвание» были осуждены на основном процессе по этому делу в декабре 1907 года, большинство из них отбыли наказание в мае-августе 1908. В мае 1915 года по делу о «Выборгском воззвании» З. И. Выровый был задержан последним и осуждён на 2 месяца тюрьмы. Это дало основания прессе назвать его «последним выборжцем».

Советский период и гибель 
Известно, что в советское время Выровой жил в Таганроге, работал столяром на Таганрогском заводе Лебедева.

13 мая 1926 года арестован. 28 июня 1926 года приговорён Коллегией ОГПУ по обвинению в негласном сотрудничестве с царской охраной к расстрелу. Расстрелян 2 июля 1926, похоронен на территории Яузской больницы.

5 апреля 1993 года реабилитирован.

Литература 
 Кошель П. История сыска в России
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 124.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 32.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 115—116.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 122. Лист 19; Фонд 1327. Опись 1.1905 год. Дело 141. Лист 74; Дело 143. Лист 58 оборот-59.

Примечания 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Трудовая группа
Эсеры
Охранное отделение
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Расстрелянные в РСФСР
Секретные сотрудники Департамента полиции
Посмертно реабилитированные в СССР
Похороненные в Москве
Эмигранты из Российской империи
Украинская громада
Казнённые в 1926 году
Репрессированные в СССР